Guillaume Duprat ist der Name folgender Personen:

* Guillaume Duprat (Bischof) (1507–1560), französischer Geistlicher, Bischof von Clermont
 Guillaume Duprat (Autor) (* 1973), französischer Autor und Illustrator
 Guillaume Léonce Duprat (auch Guillaume-Léonce Duprat; 1872–1956), französischer Philosoph und Soziologe